Mare de Déu de les Neus o Nostra Senyora de les Neus, advocació mariana molt estesa a Itàlia, Espanya, Amèrica Llatina i Portugal</div>
 Mare de Déu de les Neus d'Àrreu, ermita romànica al poble d'Àrreu (terme municipal d'Alt Àneu, Pallars Sobirà)
 Mare de Déu de les Neus d'Irgo de Tor, església al municipi del Pont de Suert (Alta Ribagorça)
 Mare de Déu de les Neus de la Sisquella, temple al poble de la Sisquella al terme municipal de Ribera d'Ondara (la Segarra) 
 Mare de Déu de les Neus (la Molina), església al municipi d'Alp (Baixa Cerdanya) 
 Mare de Déu de les Neus de Molló, al municipi de Molló (el Ripollès) 
 La Mare de Déu de les Neus de Can Camp, capella adscrita a Sant Vicenç de Riells 
 Església parroquial de la Mare de Déu de les Neus (Montfort), església principal de la població de Montfort, d'estil gòtic, construïda al 
 Església de la Mare de Déu de les Neus (Miravete de la Sierra), església gòtico-renaixentista del  al Maestrat aragonès 
 Festa Major de les Neus de Vilanova i la Geltrú, actes que se celebren des de l'últim cap de setmana de juliol fins al 6 d'agost